Мамун ( — «защищённый») — арабское имя. Образовано от многозначного глагола «'мн». Среди однокоренных слов аминь и иман (вера). Однокоренные имена: Амин, Аминулла, Аманулла.

 Аль-Мамун — Амир аль-муминин и халиф Аббасидского халифата в 813—833 годах.
 Аль-Касим аль-Мамун — халиф Кордовы в 1018—1021, 1022—1023 годах.
 Мамун Абдул Гаюм (род. 1937) — президент Мальдив в 1978—2008 годах.
 Мамун, Маргарита (род. 1995) — российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2016 года.
 Мамун, Хасан (1894—1973) — египетский богослов, великий имам Аль-Азхара в 1964—1969 годах и великий муфтий Египта в 1955—1960 годах.
 Кузбари, Маамун (1914—1998) — сирийский политик.
 Мамун аль-Худайби — египетский активист движения «Братья-мусульмане».

Литература 
 
Арабские имена